L'Oca ima više značenja:
 L'Oca, Mantua
 L'Oca, Reggio Emilia
 L'Oca, Rovigo